Xestobium är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Victor Ivanovitsch Motschulsky 1845. Xestobium ingår i familjen trägnagare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trägnagare
Xestobium